Le théorème de la valeur finale peut s'appliquer aux transformées suivantes :
 Transformée en Z : théorème de la valeur finale.
 Transformée de Laplace : théorème de la valeur finale.